

Cinema 
 Mission (The Mission) – film del 1986 diretto da Roland Joffé
 The Mission (Cheung fo) – film del 1999 diretto da Johnie To

Letteratura 
 La missione (The Mission) – romanzo di Robert Bolt del 1986

Musica 
 The Mission – gruppo musicale rock britannico
 The Mission (Original Soundtrack from The Motion Picture) – album della colonna sonora del film Mission del 1986
 The Mission – album dei Captain Jack del 1996
 The Mission – album dei Royal Hunt del 2001
 The Mission – album degli Styx del 2017

Pagine correlate 
 Mission